Koh-Lanta : Cambodge est la  régulière de l'émission de téléréalité Koh-Lanta, diffusée sur la chaîne de télévision française TF1 du  au . Cette saison fut tournée fin 2016, pour la seconde fois consécutive au Cambodge.

Pour la première fois depuis la création de l'émission en 2001, trois équipes débutent le jeu, contre deux auparavant. La tribu bleue s'ajoute aux deux tribus originelles, la jaune et la rouge.

Cette édition est remportée par Frédéric. Il l'emporte face à Clémentine, lors du conseil final, avec six voix pour lui, contre deux pour elle et remporte ainsi .

Tournage

Production et organisation 
Denis Brogniart, animateur historique de la série, présente une fois de plus l'émission. Il possède le rôle d'animateur expliquant les règles aux candidats ainsi que de présentateur en voix off.

Le nombre de candidats s'est élevé à vingt-et-un (dix-huit au départ). C'est la deuxième fois, en saison anonyme, que l'émission est tournée au Cambodge (saison 16), la troisième fois en comptant l'édition spéciale (La Revanche des héros), et la quatrième fois en comptant la saison 13 annulée. La destination fut annoncée par le présentateur Denis Brogniart, après la finale de la saison 16.

Contexte géographique et climatique 

Le tournage de cette saison a eu lieu au Cambodge, dans l'archipel de Koh Rong, homonyme de son île principale. Il est situé géographiquement dans le Golfe de Thaïlande et à  de la ville côtière de Sihanoukville. Administrativement, l'archipel se situe dans la province de Kaoh Kong.

Le tournage s'est déroulé entre la fin du mois d'octobre et le début du mois de . Le climat du Cambodge est un climat tropical à « saisons alternées » sous influence de la mousson. Les pluies s’échelonnent de mai à novembre, et particulièrement durant les mois de septembre et d'octobre. Le reste du temps, le climat est sec. Durant cette période de l'année, les températures sont comprises en moyenne entre 25 et .

Nouveautés

Introduction d'une nouvelle équipe 
Cette  est articulée autour de candidats anonymes. La saison est marquée par un changement majeur: pour la première fois dans l'histoire de l'émission, trois tribus différentes participent, les classiques jaune et rouge, et la nouvelle, bleue. Cette annonce de changement est faite par Denis Brogniart lors d'une interview, le jour de la finale de la saison précédente.

Cette nouvelle équipe implique un changement dans le nombre de participants. Au début du jeu, dix-huit candidats participent, avec trois équipes de six candidats - la dernière saison d'anonymes avec dix-huit participants remontait à la saison 10 au Vietnam. Cependant, dès le quatrième jour de l'aventure, trois nouveaux aventuriers (Claire, Sébastien, Vincent) rejoignent les tribus, ce qui porte le total de candidats à vingt-et-un.

Lors du quatrième épisode, soit au dixième jour de l'aventure, une équipe est dissoute pour revenir au nombre classique de deux équipes.

Nouvelles règles 
L'insertion d'une nouvelle tribu change les enjeux des épreuves :
 Les jeux de confort proposent deux récompenses différentes, qui sont plus ou moins avantageuses, les deux premières tribus étant récompensées. L'équipe arrivée à la troisième et dernière place rentre bredouille.
 Seule l'équipe qui arrive dernière à l'épreuve d'immunité part au conseil. L'équipe qui remporte le jeu gagne le totem jusqu'à la prochaine épreuve d'immunité.
Des modifications sont apportées sur les colliers d'immunité et sur le vote noir :
 Les colliers d'immunité sont désormais totalement cessibles et peuvent être donnés à un autre candidat, y compris s'il fait partie d'une autre équipe.
 Le vote noir n'est possible qu'à partir de la réunification, sous un fonctionnement différent : l'aventurier éliminé donne à un autre aventurier le pouvoir de voter deux fois au prochain conseil.

Épreuves 
Denis Brogniart annonce avant la diffusion l'apparition de nouvelles épreuves. Il donne comme exemple une épreuve de labyrinthe sur l'eau où les candidats doivent faire entrer des boules dans une « soucoupe volante flottante » (cela s’avérera être l'épreuve de confort de l'épisode 8).

Candidats 
Les candidats de cette saison sont au nombre de 21 et ils sont âgés de 21 à 53 ans.

Déroulement

Bilan par épisode

Colliers d'immunité

Détails des éliminations 

Remarques :
 « Tribus initiales » signifie la période où il y avait les tribus d'origine, « Tribus recomposées » signifie la période où il y a deux tribus (après la dissolution d'une des trois tribus), et « Tribu réunifiée » signifie la période où il n'y a qu'une seule et même tribu.
 Un vote sur fond noir représente un vote fait par un candidat, qui a été désigné par le dernier éliminé. Le dernier éliminé désigne quelqu'un, et celui-ci a deux voix au prochain conseil.

Résumés détaillés

, le 10 mars 2017 : trois équipes ? 

Les dix-huit aventuriers font connaissance sur un bateau. Denis Brogniart lance l'aventure par un jeu. Les aventuriers doivent nager jusqu'au rivage (environ , avec leurs sacs et leurs vêtements), prendre un cylindre nominatif comportant leur foulard d'équipe (qui ne doit pas être ouvert dans un premier temps) après avoir démêlé une corde à laquelle ces derniers sont attachés. Les aventuriers peuvent alors chercher deux colliers d'immunité suspendus à des potences de plus de quatre mètres de hauteur, obligeant les candidats à trouver une solution pour les décrocher. Dylan et Mathilde arrivent en premier sur la plage et commencent à démêler les cordes. Ils sont rejoints au fur et à mesure par les autres candidats. Yassin, arrivé troisième sur l'île, grimpe seul à la potence et décroche ainsi le premier collier d'immunité. C'est Mathilde qui récupère le second grâce à l'aide de Dylan.

Une fois récupérés, Denis Brogniart explique la nouvelle règle concernant les colliers qui deviennent totalement cessibles. Les aventuriers ouvrent un à un leur cylindre et découvrent leur équipe. C'est Kelly qui est la première candidate à trouver un foulard bleu. Les équipes sont composées de six candidats (trois hommes et trois femmes) et prennent les noms de Sokka (jaune), composé de : Brahma, Corentin, Félicie, Maria, Sabine et Sandro ; Bokor (rouge), composé de : Bastien, Clémentine, Franck, Manuella, Marjorie et Yassin ; et Takeo (bleu), composé de : Dylan, Frédéric, Hada, Kelly, Mathilde et Yves.

Après une première nuit, les équipes partent à la première épreuve de confort : . Chaque tribu doit embraser une vasque à l'issue d'un parcours. Les candidats doivent aller chercher un flambeau, le mettre sur le porte feu, faire le parcours, embraser le porte feu, faire le chemin en sens inverse, allumer une « allumette géante » puis faire glisser celle-ci le long d'un parcours sinueux afin d'embraser la vasque qui se trouve à plusieurs mètres de hauteur. Les deux premières équipes seront récompensées. Les jaunes brûlent la vasque en premier, suivent les rouges. À la fin de l'épreuve, Denis annonce que Sabine (équipe jaune) et Hada (équipe bleue), sont passées sous un obstacle, alors qu'il fallait passer au-dessus de celui-ci. Par conséquent, les équipes bleue et jaune sont disqualifiées, et seule l'équipe rouge est déclarée gagnante. Elle gagne ainsi trois kilogrammes de riz.

Chez les bleus, des tensions se révèlent à la suite de l'inondation de leur cabane, notamment autour de Dylan.

La première épreuve d'immunité est . Ce jeu consiste à libérer une table de puzzle au fond de l'eau ( de profondeur) avant de la déplacer dans un parcours sous-marin puis de récupérer onze segments de corde pour reconstituer le puzzle. Seules deux personnes peuvent se trouver en même temps devant le puzzle. La dernière équipe à reconstituer le puzzle ira au conseil. L'équipe jaune reconstitue le puzzle en premier puis les rouges ; les bleus ne le finissent pas et se retrouvent au conseil. 

En rentrant dans leur campement, les bleus trouvent leur cabane totalement inondée. Dylan est éliminé à l'unanimité en raison d'un comportement trop individualiste selon ses coéquipiers.

, le 17 mars 2017 : trois nouveaux arrivants 
Trois nouveaux aventuriers (Vincent, ancien rugbyman professionnel, Sébastien, moniteur d'escalade, et Claire, ayant réalisé notamment des stages de survie commando) rejoignent l'aventure. Leur introduction dans le jeu se fait après une mise en scène : les aventuriers, qui ne sont pas encore au courant que l'aventure a déjà commencé depuis quatre jours, doivent plonger depuis un bateau pour rejoindre l'île se situant à environ . Ils doivent ensuite marcher vers l'ouest où ils retrouvent Denis Brogniart et les trois tribus pour le deuxième jeu de confort.

L'enjeu de l'épreuve de confort est double : la tribu remportant le jeu gagne le feu et peut également choisir quel renfort parmi les trois nouveaux arrivants rejoindra leur tribu. La deuxième équipe choisit un renfort parmi les deux restants et la dernière équipe récupère le dernier renfort. Le jeu de confort consiste à empiler cinq boules et cinq socles à l'aide d'une fourche à l'issue d'un parcours collectif. La personne désignée comme devant empiler les boules est tenue à une corde au bout de laquelle est attaché un poids de . L'équipe transporte ce poids le long d'un parcours et doit ensuite le soulever et le maintenir à hauteur d'épaule pour que leur coéquipier puisse empiler ses boules. En effet, ce dernier est en équilibre sur une planche et ne doit pas être gêné par la corde qui le retient. Les rouges l'emportent. Cependant, comme, ni Kelly (bleu) ni Brahma (jaune), n'arrivent à empiler les cinq boules, Denis Brogniart facilite le jeu : un empilement de quatre boules sera suffisant. Ce sont finalement les jaunes qui terminent à la seconde place. Après présentation rapide des nouveaux candidats, les rouges choisissent Sébastien, les jaunes, Vincent, et Claire va chez les bleus.

Les rouges travaillent beaucoup et possèdent un camp élaboré et bien organisé, ils pêchent notamment des huîtres et Franck pêche des petits poissons. Les jaunes trouvent de leur côté de la canne à sucre. Enfin, chez les bleus, Claire pêche des oursins et découvre une cascade d'eau douce où toute l'équipe en profite pour se laver et se baigner. Les bleus trouvent également du manioc. Mais des tensions se créent chez les bleus, notamment entre Yves et Kelly.

Chez les bleus, la cabane s'écroule et doit de nouveau être reconstruite, les tensions demeurent, ainsi, Yves construit une cabane individuelle et passe la nuit à l'écart du groupe.

L'épreuve d'immunité, , est un relais qui consiste à plonger pour récupérer neuf statuettes de raies manta situées entre  et  de profondeur. Les Bokor (rouge) finissent premiers, les bleus seconds et les jaunes vont au conseil. À la suite des intempéries et de mauvais choix, l'équipe des bleus reconstruit pour la quatrième fois sa cabane, un « record » dans l'émission.

Chez les jaunes, Sabine est éliminée à l'unanimité en raison de son isolement dû à sa différence d'âge avec le reste du groupe selon la principale intéressée.

, le 24 mars 2017 : tensions chez les bleus 
Chez les bleus, des tensions se maintiennent.

Le jeu de confort, , est une course poursuite autour d'un circuit ovale : chaque équipe est composée de six candidats. Le but est de rattraper l'équipe qui est devant, tout en portant une charge de corde pesant . À chaque tour, un candidat par équipe peut sortir de l'épreuve. Lors de la première manche, les jaunes rattrapent les bleus qui sont donc éliminés et classés derniers. Lors de la finale, les jaunes rattrapent les rouges et gagnent une visite d'un jour au Phnom Chisor, temple bouddhiste construit au  siècle. Ils dorment au sec, profitent de repas et reçoivent une boite de trois allumettes. La récompense de la deuxième équipe, les rouges, est un poisson frais.

Les bleus réussissent à allumer le feu par eux-mêmes. De retour dans leur camp, les jaunes décident d'utiliser une première allumette pour allumer un feu avant la nuit, et ils y parviennent. Il pleut toute la nuit et les candidats de chaque équipe dorment peu, mais elles parviennent toutes à conserver leur feu.

L'épreuve d'immunité, dite , est disputée par cinq candidats par tribu, à la suite du forfait de Hada (bleu) pour raison médicale. C'est une épreuve de relais qui consiste à sauter d'une plateforme flottante pour casser des pots en terre suspendus au-dessus de l'eau. Chaque pot contient un bracelet, qui va tomber au fond de l'eau au moment où le pot est brisé. Il faut alors le récupérer et le ramener sur la plage pour passer le relais (qui est symbolisé par le bâton servant à casser les pots) à un autre coéquipier. Les jaunes ramènent en premier tous les bracelets, grâce notamment à Vincent qui casse trois pots sur sept. Les rouges finissent seconds et les bleus troisièmes.

Les bleus décident d'éliminer Hada, considérée notamment par Mathilde et Frédéric comme trop  et par Claire qui ne la considère pas assez sportive. Yves, qui pensait au moment de son isolement trois nuits auparavant, être le prochain à sortir, vote également contre Hada. Seule Kelly ne vote pas contre son amie mais contre Yves.

, le 31 mars 2017 : la fin des jaunes 
Les tensions s'apaisent dans l'équipe des bleus, notamment entre Yves et Kelly. Yves décide d'abandonner sa cabane individuelle pour retourner dormir avec ses coéquipiers.

L'équipe qui terminera dernière au jeu de confort sera dissoute. Le jeu de confort est une nouvelle épreuve, le , qui consiste à ramener des boules au terme d'un parcours puis à les faire monter en haut d'un plan incliné parsemé de trous. Les bleus remportent leur première épreuve et les rouges terminent à la seconde place. Par conséquent, l'équipe des jaunes est dissoute et les vainqueurs repartent avec deux kilogrammes de riz chacun.

Les vainqueurs désignent deux émissaires chargés de sélectionner les aventuriers jaunes. Claire (bleu) et Manuella (rouge) partent avec les jaunes pour la fin de la journée afin de faire leur choix. Le soir même, Denis Brogniart arrive sur le camp jaune pour répartir les aventuriers dans les deux équipes.

L'équipe des jaunes (six aventuriers dont quatre hommes et deux femmes) doit être répartie entre celles des vainqueurs : chaque équipe doit être composée de neuf aventuriers, dont cinq hommes et quatre femmes. Les rouges se composant de sept aventuriers, dont quatre hommes et trois femmes, doivent choisir un homme et une femme. Les bleus qui ne sont plus que cinq dont deux hommes et trois femmes, doivent choisir trois hommes et une femme. Claire, première au jeu de confort, possède le premier choix, le reste se faisant tour à tour :
 Vincent (premier choix), Félicie (second choix), Corentin et Brahma rejoignent l'équipe des bleus.
 Sandro (premier choix) et Maria (second choix) rejoignent l'équipe des rouges. 

La première nuit avec les nouveaux arrivants est difficile car il pleut toute la nuit. Le lendemain, les bleus se mettent au travail avec l'aide de leurs nouveaux arrivants. Chez les rouges, Sandro se rapproche de Bastien et Maria tente de s'intégrer à l'équipe.

L'épreuve d'immunité est l'épreuve des . Dans celle-ci, les candidats doivent se relayer pour rapporter dix pierres immergées entre quinze et vingt mètres plus loin, en une seule apnée. Les rouges choisissent une tactique : les bons nageurs rapportent les pierres les plus éloignées mais les laissent juste derrière la ligne, permettant aux aventuriers peu à l'aise dans l'eau (Franck et Maria) de faire un trajet court et rapide. Les bleus l'emportent toutefois, de justesse, grâce notamment à Mathilde (ancienne nageuse) qui va chercher deux pierres parmi les plus éloignées et les ramene d'une seule traite. C'est la deuxième victoire pour les bleus, la première en épreuve d'immunité.

Les rouges décident d’éliminer Franck, jugé trop à l'écart du groupe notamment par Clémentine et Bastien. Il sort avec cinq voix contre quatre pour Maria. Franck part en signalant la  de Bastien sur le camp.

, le 7 avril 2017 : tensions chez les rouges 
L'épreuve de confort, dite de , est disputée par huit candidats de part et d'autre, Vincent ne participant pas chez les bleus. Le matériel de jeu consiste en deux pyramides formées par deux plans inclinés face à face. L'objectif est de faire tenir les huit joueurs de chaque équipe le plus longtemps possible sur un des plans à l'aide d'une simple corde ne possédant aucune attache. Ainsi, les équipes se partagent en deux groupes de quatre personnes placées de chaque côté de la pyramide et qui doivent tenir leurs homologues via la corde. Yves est le premier à lâcher, vient ensuite Kelly, qui lors de sa chute entraîne Mathilde et Claire dans sa chute, alors qu'en face, les rouges sont encore six. Finalement, ce sont les rouges qui remportent la partie ainsi qu'un kit de pêche comprenant une arbalète sous-marine, des masques de plongée, des tubas, un filet, une canne à pêche ou encore des hameçons.

Le rouges profitent du kit de pêche et parviennent à attraper deux poissons.

L'épreuve d'immunité est un classique ; il s'agit de l'épreuve des « élastiques ». Dans celle-ci, sept candidats de part et d'autre sont accrochés à un élastique. Ils doivent avancer le plus loin possible, malgré la résistance de l'élastique, pour récupérer dix témoins en bois, qui sont situés à une distance de plus en plus élevée. Une fois les témoins récupérés, ils doivent être transmis au  qui doit valider la prise du témoin. Brahma et Maria sont les coachs respectifs des équipes bleue et rouge ; et c'est une nouvelle fois Vincent qui ne disputera pas l'épreuve. Après un début d'épreuve au coude à coude, les rouges distancent rapidement les bleus pour finir l'épreuve avec quatre témoins d'avance. Par conséquent, l'équipe rouge gagne l'immunité et l'équipe bleue part au conseil.

La nuit suivante, les bleus doivent faire face à une forte pluie et à l'extinction de leur feu. Le moral de certains membres de l'équipe est mis en difficulté, en particulier celui de Félicie. Chez les rouges, Yassin continue son travail d'aménagement du camp en efficacité et exigence dans son travail, ce qui frustre certains de ses coéquipiers, notamment Clémentine, Bastien ou encore Manuella.

Après de multiples discussions, Félicie est éliminée par les bleus en raison de sa baisse de régime moral et physique. Cinq personnes votent contre elle, les autres voix se dirigeant vers Brahma (deux voix, dont Félicie) et Kelly (deux voix).

, le 14 avril 2017 : bérézina bleue 
À la suite du conseil de la veille, Claire est en observation à l’infirmerie. Brahma fait alors part à ses coéquipiers du fait qu'il envisage d'abandonner en raison d'une baisse de moral, malgré les réticences de son équipe. Chez les rouges, les relations continuent de se tendre, toujours autour de Yassin.

L'épreuve de confort, est l'emblématique épreuve de la . Mais avant le début de celle-ci, Brahma décide d'abandonner. Personne ne peut le convaincre de continuer, pas même ses adversaires. Son choix est définitif. C'est ainsi qu'après tirage au sort chez les rouges ; qui dispense Manuella et Marjorie ; l'épreuve commence. Le principe est celui d'une épreuve de relais : trois membres de chaque tribu doivent aller dans un bassin de boue et en ramener le plus possible jusqu’à mi-parcours. À ce moment-là, ils doivent la transmettre, sans aucun récipient, à trois autres aventuriers, qui eux l'amènent jusqu'au seau final. À la fin de l'épreuve, les deux seaux sont positionnés sur un balancier, et c'est finalement les rouges qui remportent l'épreuve. Ils gagnent le traditionnel .

Peu de temps après, une épreuve surprise est annoncée. Celle-ci annonçant un , les deux tribus décident d'envoyer le candidat qu'ils considèrent comme le plus fort, à savoir Vincent pour les bleus et Yassin pour les rouges. L'épreuve est en fait un duel qui consiste à faire tenir, le plus longtemps possible un bambou de  de long, en équilibre, sur sa tête. Durant l'épreuve, Vincent fait remarquer à Yassin qu'un scorpion s'approche dangereusement de lui. Denis intervient, et l'écarte du candidat. Après 32 minutes d'épreuve, Vincent lâche et Yassin remporte l'épreuve. Il gagne un avantage pour lui et sa tribu lors de l'épreuve d'immunité du lendemain. Mais les bleus ne repartent pas bredouille, puisque Denis décide de leur offrir des braises, qui leur permettront de rallumer leur feu.

L'épreuve d'immunité est une nouvelle épreuve. C'est avant le début de l'épreuve que Claire regagne son équipe. Denis Brogniart explique alors l’avantage remporté par Yassin lors du duel joué la veille : le premier est que Yassin peut, avant le début de l'épreuve, aller analyser le parcours puis le débriefer avec sa tribu ; le deuxième est que les rouges partent avec 30 secondes d'avance sur les bleus. Le principe de l'épreuve est le suivant : tous les membres de la tribu doivent marcher sur une corde et se tenir avec trois autres cordes verticales. La corde horizontale est tendue par les autres aventuriers. Une fois que toute l'équipe a passé cet obstacle, ils doivent démêler une corde enroulée sur une barre de bois afin de faire sortir un témoin qui est coincé sur celle-ci. Une fois sorti, ils doivent tous monter sur une plateforme en hauteur, est y brandir le témoin. Ce sont finalement les rouges qui l'emportent. Les bleus sont envoyés au conseil.

Kelly est éliminée, cinq personnes ayant voté contre elle ; les autres votes se sont dirigés vers Yves (une voix) et vers Claire (une voix).

, le 21 avril 2017 : malheur chez les rouges 
Dès le début de l'épisode, une dispute éclate dans la tribu bleue. L'isolement d'Yves exaspère ses coéquipiers qui n'hésitent pas à le lui faire comprendre. Le ton monte rapidement, même entre Frédéric et Yves, pourtant alliés depuis le début de l'aventure.

L'épreuve de confort est une nouveauté. Elle a une très grande importance, car l'équipe qui la perd doit disputer une épreuve individuelle, à élimination directe. Le principe est le suivant : des guirlandes de sacs, pesant de 30 à , sont disposées à la fin d'un parcours d'obstacle. Les aventuriers doivent, à tour de rôle, aller au bout du parcours, prendre une "guirlande", et la ramener jusqu'aux autres. L'équipe qui ramène tous ses sacs en premier, remporte l'épreuve. Finalement, ce sont les bleus qui gagnent. Ils remportent donc un repas, et une nuit sur un bateau. Mais c'est une double peine qui s’abat sur les rouges, puisqu'en plus de la défaite, et donc de l'épreuve à élimination directe, Bastien, touché au genou, est contraint d'abandonner, sur décision médicale. Par conséquent, comme le veut la règle, Kelly, dernière éliminée, réintégrera l'aventure dans l'équipe rouge.

L'épreuve individuelle à élimination directe disputée par les rouges, est un classique. Le but est de faire tenir en équilibre huit pièces de bois sur une table à bascule, en les posant une par une. Le premier à tout faire tenir en équilibre, et à passer la ligne d'arrivée gagne l'épreuve. Le dernier est éliminé. Finalement, Sébastien gagne l'épreuve et Maria est définitivement éliminée.  

Kelly arrive sur le camp rouge. Elle retrouve les aventuriers qui reviennent de l'épreuve. Ceux-ci sont contents de la retrouver.  

L'épreuve d'immunité est une nouveauté. Le principe est le suivant : les aventuriers doivent mémoriser en quelques secondes un puzzle carré formé de dix-huit pièces. Ils doivent ensuite le détruire avec le principe du chamboule-tout, récupérer les pièces, et les amener jusqu'à l'arrivée, en passant dans un parcours d'obstacle. Une fois arrivés, ils doivent le reformer à l'identique. L'équipe terminant en premier son puzzle gagne l'épreuve. Les bleus n'arrivent pas à reconstituer le puzzle et les rouges l'emportent ; les bleus sont envoyés au conseil.  

Lors du conseil, Yves est éliminé à l'unanimité, les autres candidats étant exaspérés de son comportement. Il part tout de même en faisant son mea culpa, en disant qu'il n'a peut-être pas eu un bon comportement.

, le 28 avril 2017 : réunification 
Au début de l'épisode, les bleus sont soulagés, ils sont contents d'avoir éliminé Yves. Ils décident alors de finir tout leur riz, sachant que la réunification approche. Chez les rouges, tout va bien, ils décident de manger avant le début de l'épreuve.

L'épreuve de confort est une nouveauté. Le principe est le suivant : les candidats doivent, tour à tour, s'élancer depuis une plateforme en mer ; passer un obstacle ; jusqu'à arriver à mi-parcours. Une fois tous arrivés, ils peuvent prendre une boule, et se diriger vers le labyrinthe flottant. Là, ils doivent monter sur ce labyrinthe, et amener la boule au centre. Pour ce faire, ils doivent utiliser leur poids, en se déplaçant sur les côtés du labyrinthe. Une fois que la boule est au milieu, ils doivent répéter cette opération avec deux autres boules. Finalement, ce sont les bleus qui l'emportent. Ils gagnent alors un repas avec côte de bœuf frites. Au passage, Denis annonce que c'était la dernière épreuve en équipe, et que l'heure de la réunification a sonné. Il donne à chaque équipe un papier, où ils devront écrire le nom de l'ambassadeur adverse. 

Ce sont finalement Mathilde et Sandro qui sont désignés. Ils se retrouvent alors pour discuter. C'est ainsi que soit ils arrivent à se mettre d'accord sur le nom d'un aventurier à éliminer, dans ce cas, ils réintègrent tous les deux la tribu réunifiée ; soit ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, dans ce cas, un tirage au sort est effectué entre les deux ambassadeurs, pour désigner qui sera éliminé. À l'issue des discussions, voici les termes du « contrat » qu'ils ont décidé : Sandro accepte d'éliminer Yassin, seulement et seulement si Mathilde accepte de lui donner son collier d'immunité, trouvé au début de l'aventure. Les deux acceptent. Ils doivent maintenant annoncer la nouvelle aux autres. Sandro indique que d'un accord commun, ils ont décidé d'éliminer Yassin. Mais on apprend que les rouges avaient décidé avant la rencontre des ambassadeurs d'éliminer Yassin si Mathilde refusait de donner le nom d'un bleu. Sandro a donc fait croire à Mathilde qu'il trahissait les rouges en prenant cette décision afin de récupérer le collier d'immunité. Les bleus se rendent compte trop tard qu'il se sont fait avoir car Sandro a déjà récupéré le collier de Mathilde. De plus il annonce ne plus vouloir rejoindre les bleus.

Les deux tribus se retrouvent sur une nouvelle île. Ils appartiennent désormais tous à la tribu blanche.

L'épreuve d'immunité est un classique de Koh-Lanta, il s'agit de l'épreuve du . Dans celle-ci, les candidats doivent rester le plus longtemps possible dans la position du paresseux, accrochés sur une poutre au-dessus de l'eau. Finalement, c'est Sébastien qui l'emporte après 1 h 30 d'épreuve. Il est donc intouchable au prochain conseil. À la fin de l'épreuve, Denis annonce que deux colliers d'immunité individuels ont été cachés sur le camp.

Une fois rentrés, tous les candidats commencent à chercher, mais sans succès.

Vincent est éliminé avec 6 voix contre lui et 5 voix contre Kelly. Il est le premier membre du jury final. Mais avant son départ, Denis explique le nouveau principe du vote noir : l'aventurier qui part doit désigner un candidat encore en lice. Celui-ci aura alors l'opportunité de voter deux fois lors du prochain conseil. Dans ce cas, Vincent désigne Corentin.

, le 5 mai 2017 : retour de Vincent, coup de bluff de Sandro 

L'ambiance est tendue au lendemain du conseil. Les ex-bleus Frédéric et Corentin se mettent à la recherche des colliers d'immunité.

L'épreuve de confort est un classique : la . Dans la première manche, les candidats doivent manger, le plus vite possible, une blatte. Claire et Kelly gagnent et sont qualifiées pour la finale qui se joue en binôme. Après la première manche, Manuella fait un malaise et ne peut pas disputer la deuxième partie. Kelly choisit Sandro, qui a fait croire à une majorité des candidats qu'il était dégoûté par les plats, pour accompagner Claire tandis que Claire choisit Frédéric comme binôme de Kelly. En finale, les binômes doivent successivement manger un scorpion, des scolopendres, une mygale, cinq vers à soie vivants puis deux yeux de barracuda. Claire et Sandro l'emportent, gagnent une visite, un repas et l'hébergement chez des habitants de maisons flottantes sur le Tonlé Sap. Alors que certains aventuriers avaient compris la stratégie de Sandro, d'autres lui reprochent un manque de fair-play. 

De retour sur le camp, les aventuriers découvrent une bouteille à la mer contenant un message leur disant d'explorer l'île après la pointe nord. Ainsi commence la construction d'un radeau pour que Mathilde et Corentin partent l'explorer. Arrivés sur une plage, ils découvrent un colis abritant dix lettres, de la nourriture et un message indiquant qu'ils ne peuvent prendre que huit de ces éléments. Ils prennent huit courriers, en laissant la nourriture et les lettres de Sandro et Claire.

Avant le repas, Manuella ne se sent pas bien et Marjorie décide d'appeler le médecin qui indique que la jeune femme ne peut pas continuer ; elle est contrainte d'abandonner sur décision médicale.  

L'épreuve d'immunité est un classique, le . Mais avant le début de celle-ci, Vincent revient pour remplacer Manuella. Le principe est alors le suivant : le premier à terminer le parcours accède à la finale. La tribu est partagée en deux selon le sexe. Côté fille, Clémentine l'emporte et côté garçon, Vincent gagne. Les deux s'opposent en finale où, les yeux bandés, ils doivent trouver un disque de bois cranté et l'insérer sur un poteau présentant des aspérités ; ils sont guidés par un aventurier choisi au préalable. Clémentine se retrouve avec Kelly et Vincent avec Sébastien. Vincent l'emporte et est donc immunisé pour le prochain conseil.           

Finalement, Sandro est éliminé à sa grande surprise avec 6 voix contre lui, 4 voix contre Marjorie et 1 contre Claire. Il est d'autant plus surpris, qu'il n'a pas joué son collier d'immunité. Juste avant son départ, il le donne à Clémentine qui lui avoue l'avoir trahi en votant contre lui. Sandro tombe des nues. Quand Denis lui demande son vote noir, il désigne Marjorie pour voter deux fois lors du prochain conseil.

, le 12 mai 2017 : épreuve surprise 
Au lendemain du conseil, l'ambiance est décontractée, Claire a décidé de se rapprocher des filles, notamment de Kelly avec qui elle a le moins d'affinités.

L'épreuve de confort est l'épreuve classique . Au départ, chaque homme porte un sac de , les femmes portant . Ils doivent, à l'issue d'un parcours d'obstacles, arriver à une poutre, la franchir et se qualifier pour la suite. L'épreuve se déroule en quatre manches avec, à chaque fois, deux éliminés qui donnent leurs sacs à un aventurier. À l'issue de la première manche, Marjorie et Corentin remettent respectivement leurs sacs à Sébastien et Vincent. Ensuite, Mathilde et Frédéric donnent leurs sacs à Sébastien et Vincent. Enfin, Kelly et Claire remettent respectivement leurs sacs à Sébastien et Vincent. Pour la finale, Clémentine, avec  ; Vincent, avec  et Sébastien avec  s'affrontent. Vincent l'emporte et gagne un petit déjeuner complet, avec fruits, viennoiseries, crêpes, jus... Il choisit Clémentine pour l'accompagner. 

Quand les aventuriers découvrent une bouteille à la mer, ils pensent à une convocation pour l'épreuve d'immunité mais il s'agit en fait d'une épreuve spéciale dont le but est de ne pas finir dernier sous peine de recevoir un vote contre soi au prochain conseil. Les candidats doivent aller chercher, dans la mer, un sac contenant seize pièces de bois de tailles différentes, les empiler pour former cinq tours faisant exactement la même hauteur. Ensuite, ils doivent poser par-dessus un anneau de bois et recommencer cette opération deux fois. Vincent termine premier tandis que Kelly, dernière, reçoit une voix d'office au conseil suivant. 

L'épreuve d'immunité est celle dite  dans laquelle les candidats doivent faire tenir en équilibre sur une planche à bascule deux poteries empilées l'une sur l'autre. Pour ce faire, ils doivent poser un pied sur l'autre côté de la planche pour faire contrepoids et les maintenir en équilibre. Claire l'emporte, après  d'épreuve, face à Mathilde, elle est ainsi immunisée pour le conseil suivant. 

Lors du conseil, Marjorie est éliminée avec 8 voix contre elle, 2 voix contre Corentin et 1 voix de pénalité contre Kelly. Avant de partir, elle donne son vote noir à Clémentine.

, le 19 mai 2017 : quatre binômes et destins liés 

L'épreuve de confort est une nouveauté. Avant son début, Denis Brogniart annonce que la suite de l'aventure se fera en binômes. Pour constituer quatre binômes mixtes, un tirage au sort est effectué ; Mathilde et Vincent, Kelly et Corentin, Frédéric et Clémentine ainsi que Claire et Sébastien constituent les quatre équipes.

Les quatre hommes disposent d'un seau percé qu'ils doivent remplir dans la mer. Après être passés sous un obstacle, ils doivent transmettre le plus d'eau possible, en la lançant, à leur partenaire qui dispose d'un seau non percé. Les quatre femmes doivent ensuite remplir un bambou à bascule qui, dès qu'il est assez rempli, tombe et offre la victoire à l'équipe. Claire et Sébastien l'emportent et gagnent une visite, l'hébergement et un repas à Kep, ville côtière du Cambodge, très prisée pour ses crabes bleus. De retour sur le camp, les discussions tournent autour du fait que l'aventure continue en binômes. Des stratégies se créent, les candidats se mettent à chercher les colliers individuels, cachés sur le camp.

L'épreuve d'immunité est un classique où deux candidats attachés ensemble sur une corde doivent s'en libérer en franchissant une dizaine d'obstacles puis libérer la corde prise dans un labyrinthe. Ils ne voient pas le labyrinthe et doivent en trouver la sortie simplement au toucher. Claire et Sébastien gagnent pour la deuxième fois consécutive.

Sur le camp, Mathilde, Vincent, Corentin et Kelly, se mettent à la recherche des colliers d'immunité cachés, en vain. Le lendemain matin, Corentin part à la recherche d'un collier et Sébastien se réveille difficilement ; en effet, pendant la nuit, il s'est fait piquer sur la joue par un scorpion. Par conséquent, Claire décide de faire du rangement sur le camp et, avec Vincent, construit un banc.

Corentin, éliminé par quatre voix contre lui, entraîne Kelly avec lui dans sa chute. Il donne son vote noir à Vincent.

, le 26 mai 2017 : Mathilde se rebelle 

Au début de l'épisode, Claire se fait piquer par un scorpion, comme Sébastien auparavant, les aventuriers décident alors de nettoyer le camp.  

Pour l'épreuve de confort, les concurrents doivent restés suspendus à une corde, les pieds sur un nœud, le plus longtemps possible. Vincent tombe le premier, suivi de Clémentine, Mathilde et Claire. Sébastien et Frédéric restent seuls en lice et la victoire revient à Sébastien qui choisit son dernier rival pour partir sur une île afin de prendre une douche, manger des fruits et avoir droit à un massage. 

Un message arrive sur l'île demandant de choisir deux aventuriers chargés de découvrir de nouvelles denrées sur une autre île ; Clémentine et Vincent se désignent et trouvent de la canne à sucre et du manioc tandis que Claire et Mathilde se retrouvent seules. Alors que Sébastien et Frédéric reviennent de leur confort, Frédéric est assez mécontent car Sébastien lui a révélé qu'une alliance existait entre Claire, Vincent, Clémentine et Sébastien. Il s'explique avec Claire. Le lendemain, Frédéric s'explique avec Vincent puis Vincent raconte à Clémentine ce qui s'est passé. Les deux sont énervés contre Sébastien qui a révélé leur pacte trop tôt ; l'ambiance sur le camp est tendue. Un peu plus tard, les aventuriers découvrent une couleuvre sur le camp ; ils la tuent pour la manger.

L'épreuve d'immunité est un classique :  où il faut passer de plateforme en plateforme ; le moins rapide est éliminé à chaque fois. Vincent, Sébastien, Frédéric, Mathilde et Clémentine se qualifient pour la deuxième manche, Claire étant éliminée. Frédéric est ensuite éliminé puis vient Mathilde. Pour la quatrième manche, les qualifiés sont Vincent, Sébastien et Clémentine. Clémentine et Vincent se qualifient pour la phase finale où il faut refaire tout le parcours. Clémentine franchit tous les obstacles sans tomber tandis que Vincent chute au troisième obstacle. Clémentine remporte sa première victoire et se qualifie pour l'orientation ; en effet, elle est intouchable au conseil et, grâce à son collier d'immunité, ne pourra pas être éliminée au .

De retour sur le camp, tous les aventuriers, hormis Clémentine, se sentant menacés, partent à la chasse aux colliers d'immunité cachés sur l'île. Mathilde est la plus investie dans sa recherche car elle se sait la plus menacée ; elle trouve un collier dans le bois et choisit de n'en parler à personne. 

Lors du conseil, Mathilde, en sortant son collier, à la surprise générale, se sauve en annulant les cinq bulletins contre elle. Claire, avec les votes de Mathilde et de Clémentine contre elle, est éliminée. Déçue, sans voix et en larmes, elle donne son vote noir à Clémentine.

, le 2 juin 2017 : tensions aux portes de la finale 
Au début de l'épisode, à la résidence du jury final, Claire regrette d'avoir donné son vote noir à Clémentine.

La récompense de l'épreuve de confort est la venue des proches des participants. Vincent découvre sa petite sœur Elinor, Mathilde sa mère Bettina, Clémentine son compagnon Valentin et Frédéric et Sébastien leurs femmes, Nelly et Lise. Chaque candidat dispose de deux poteries et, à tour de rôle, chaque candidat doit choisir la poterie d'un adversaire, la poser sur un support en bois, monter sur une structure en hauteur et viser la poterie avec un poids accroché à un balancier. S'il la casse, l'aventurier à qui elle appartenait, perd une chance de gagner puis est éliminé. Si la poterie n'est pas cassée, son propriétaire choisit la poterie d'un adversaire jusqu'à qu'il n'y ait plus qu'un candidat. Mathilde est éliminée en premier ; viennent ensuite Clémentine et Vincent. La finale se joue entre Sébastien et Frédéric qui ont tous deux une poterie. Frédéric casse la dernière poterie de Sébastien et remporte l'épreuve. Il gagne une nuit, un repas et le petit déjeuner avec sa femme dans un hôtel tout confort du Cambodge. Avant de partir, il doit choisir un autre candidat qui partagera un repas avec son proche sur une île déserte. Clémentine en profite pour discrètement faire pression sur lui avec son double-vote, Frédéric la désigne alors.

L'épreuve d'immunité consiste à poser trente dominos sur une poutre qui bouge au moindre coup, puis les faire tomber pour que le dernier touche le bout de la poutre. Mathilde remporte cette dernière immunité et est assurée de faire partie des quatre finalistes. Vincent, Frédéric et Sébastien sont menacés et la tension s'installe entre Clémentine et les autres aventuriers. Vincent, comme les autres, n'a pas supporté que Clémentine ait marchandé son confort avec Frédéric en échange de sa protection lors du conseil à venir,"parce qu'il n'aime pas les gens qui trichent". Ainsi, bien que sachant que Clémentine sortira son collier, il va voter contre elle et dit que c'est comme s'il « votait blanc ». Il l'annonce à Clémentine et devant toute la tribu.. Sébastien reproche à cette dernière sa stratégie visant à l'éliminer en dépit du pacte qu'ils auraient établi, Clémentine le juge désormais trop dangereux.

Lors du conseil, Clémentine sort, comme prévu, son collier d'immunité ce qui annule le vote de Vincent. Avec quatre votes contre lui, Sébastien, trahi par Clémentine, est éliminé.

, le 16 juin 2017 : la grande finale en direct 
Au lendemain du conseil, les quatre finalistes sont excités et pressés de participer à l'épreuve d'orientation. Le jury final est très surpris d'accueillir Sébastien. 

Denis Brogniart explique les règles de l'épreuve d'orientation et présente les trois points remarquables : une termitière rouge, un arbre en forme de main et une souche en forme de crinière. Chaque aventurier, muni d'une carte et d'une boussole, part vers un repère. Clémentine choisit la termitière rouge, Vincent la souche crinière, Frédéric et Mathilde, l'arbre main. Clémentine, qui découvre le plus rapidement son repère puis sa balise et enfin son poignard, le tout en , est la première qualifiée pour les poteaux. Perdus, les trois autres candidats se retrouvent tous à chercher l'arbre main puis la balise correspondante, dans un rayon de vingt pas. Vincent la trouve en premier puis Mathilde. Ils retournent tous deux à la table d'orientation et Vincent, qui trouve finalement le poignard en suivant Frédéric, est le deuxième qualifié pour les poteaux, après . 

Frédéric et Mathilde se rendent alors vers la souche crinière. Frédéric trouve le repère et Mathilde, qui était à côté, aussi. Ils se mettent à la recherche de la balise. Mathilde la voit et repère le nombre de pas et la couleur rose. Frédéric la trouve peu après et repère le nombre de pas avec la couleur rouge. Après un passage à la table d'orientation, ils reviennent à la balise et chacun part dans une direction différente. Frédéric, intrigué, demande à Mathilde la couleur qu'elle a vue, ce qui sème le doute entre eux. Mathilde assure qu'elle a identifié la bonne couleur et quelle direction suivre. Au coude à coude, c'est Frédéric qui trouve le poignard après . Mathilde, éliminée, devient l'avant-dernière membre du jury final.                                                            

Le lendemain, les trois candidats restants se rendent sur la plage où aura lieu l'épreuve des poteaux. Après une heure, comme aucun n'est tombé, la partie droite de leur socle est enlevée. Après deux heures et demie, l'épreuve se corse encore puisque la partie avant du socle est ôtée. Frédéric tombe après . Après , Vincent tombe à son tour et Clémentine peut choisir qui l'affrontera lors du conseil final. Elle choisit stratégiquement Frédéric car . Vincent est donc le dernier membre du jury final.                                                                                                                        

Frédéric et Clémentine se retrouvent, tous les deux, sur la plage où ils ont débuté l'aventure, avec des fruits à leur disposition. Le soir même, les deux aventuriers débattent avec le jury final puis les huit membres du jury final partent voter. Les reproches fusent à l'encontre de Clémentine et son manque avéré de sportivité. Denis Brogniart scelle l'urne et donne rendez-vous à Paris, en direct, pour le dépouillement.  

Sur le plateau, on retrouve les deux finalistes, ainsi que tous les autres candidats. Frédéric l'emporte avec six voix pour lui contre deux pour Clémentine. Il gagne . Il annonce en reverser une petite partie à la fondation Grégory Lemarchal. Le lieu de la prochaine saison est également dévoilé.

Polémiques

Potentielle fuite d'informations 
Le , Denis Brogniart, participait à l'émission Salut les Terriens ! sur C8. Dans celle-ci, il aurait, par erreur, donné le nom du gagnant de cette saison de Koh-Lanta. En effet, révélé par Laurent Baffie au micro des Grosses Têtes sur RTL, il dit : . Il précise tout de même que . Questionné ensuite par Laurent Ruquier, il dit : .

Cette information sera démentie par Denis Brogniart, invité le  dans C à vous sur France 5, où il dira : .

Finalement, à la suite de la victoire de Frédéric, qui est un homme et qui était dans la tribu bleue, cette fuite d'information pourrait être vraie. Cependant, Denis Brogniart, invité le  dans l'émission Quotidien, sur TMC dément avoir révélé quoi que ce soit. Il dit : .

Spoils 
Le , le  est diffusé. Cependant, le , soit 48 h avant la diffusion, le magazine Gala sort l'interview de la candidate éliminée lors de celui-ci. Dans cet article, on apprend que Claire est éliminée, et que Mathilde a trouvé un collier d'immunité.

Anecdotes autour de certains candidats

Dylan (épisode 1) : publicité et mensonge 
Lors du premier épisode de la série, Dylan explore la jungle en mocassins de chez Gucci, maroquinerie italienne de luxe. Cette action originale est reprise sur les réseaux sociaux, en particulier Twitter, et Dylan explique qu'il a fait cela afin de . Une semaine après la diffusion de l'épisode, il déclare le  dans L'essentiel, un journal luxembourgeois : . La branche de la marque italienne au Luxembourg a cependant démenti les propos de l'aventurier en déclarant .

Hada (épisode 3) : insultes 
À la suite de son élimination le , Hada est insultée sur Twitter, notamment par des messages racistes. Elle le raconte  dans une interview donnée à Gala : .

Yassin et Vincent (épisode 8) : retour d'une stratégie controversée 
L'élimination dans le même épisode de ces deux candidats jugés les plus , de l'avis même des autres aventuriers, provoque la déception et la colère d'une partie des téléspectateurs qui s'expriment abondamment à ce sujet sur la toile. Ils jugent que l'émission perd de son intérêt après le départ des compétiteurs les plus performants. Cela relance un débat récurrent sur la stratégie d'élimination des candidats les plus redoutés qui se met en œuvre après la réunification.

Vincent fait cependant son retour lors de l'épisode suivant à la suite du forfait pour raison médicale de Manuella

Clémentine 
Clémentine exaspère et est particulièrement honnie par un bon nombre d'internautes. Ceux-ci se manifestent généralement sur Twitter. Selon le site PurePeople, elle est la .

Elle est parfois décrite comme la . Quelques jours après la finale perdue, elle subit encore certaines attaques virulentes sur les réseaux sociaux à la suite de son comportement tout au long du jeu.

Audiences et diffusion 

Légende :

Notes et références

Notes 

Notes

Références

Saison de Koh-Lanta
2017 à la télévision